Abanga – fiume in Africa Occidentale
Abanga – varietà di palma diffusa nei Caraibi, o i frutti di tale palma, dotati di proprietà medicinali
Abanga – località dello stato di Vanuatu, nell'Oceano Pacifico
Abanga – cognome di origine africana